Пльзень-город () — один из 7 районов Пльзенского края Чешской Республики. Административный центр — город Пльзень. Площадь — 261,46 кв. км., население составляет 188 407 человек. В районе насчитывается 15 муниципалитетов, из которых 2 — города.

География 
Расположен в центральной части края. Граничит с районами Пльзень-юг, Пльзень-север и Рокицани Пльзенского края.

Города и население 
Данные на 2009 год:

Город Стари-Пльзенец является частью района Пльзень-город с 2007 года; до этого он входил в состав района Пльзень-юг.

Средняя плотность — 732 чел./км²; 93,63 % населения живёт в городах.

Источники 
 Данные МВД ЧР

Районы Пльзенского края